
 — аниме-сериал, созданный на студии Bones под руководством режиссёра Сэйдзи Мидзусимы. Его трансляция началась в программном блоке noitaminA телекомпании Fuji TV 13 октября 2011 года.

Сериал основан на новелле  и получил своё название (Un-Go) по имени автора новеллы — Анго Сакагути; сценарий аниме написан Сё Айкавой, дизайнером персонажей выступила Юн Кога. Сериал доступен для онлайн-просмотра с английскими субтитрами в сервисах Crunchyroll и Anime on Demand. Открывающая композиция аниме — «How to Go» (исполняет School Food Punishment), закрывающая — «Fantasy» (LAMA).

Сюжет 
Сюжет рассказывает о приключениях детектива Синдзюро Юки и его помощника Инги. Действие сюжета разворачивается в альтернативном будущем Японии, где ход событий после Второй мировой войны отличается от того, что был на самом деле.

Список персонажей 
 — Детектив, которого часто называют «Окаянный детектив». Имеет хорошую дедукцию и быстрые рефлексы, из-за чего его уважают в координационном департаменте и полиции. Синдзюро заключил договор с Ингой, который спас его от смерти. Договор заключался в том, что Инга больше не будет убивать людей, а взамен Юки покажет ему место, где находится очень много душ. В конце приквела Ринроку Кайсё даёт Синдзюро новое имя и фамилию, чтобы он избежал криминальной ответственности. Какое его настоящее имя — неизвестно.
 Сэйю: Рё Кацудзи

 — Помощник Синдзюро. Периодически меняет свои обличья: может обернуться молодым весёлым мальчиком, либо взрослой серьёзной женщиной с большой грудью. В последней серии аниме показывает своё истинное обличье демона. Имеет необычные способности. Люди всегда отвечают правду на поставленный Ингой вопрос, но только на один. Это демонстрируется в заключительной серии сериала, когда Синдзюро отказывается отвечать на вопрос, потому что он уже отвечал Инге в прошлом.
 Сэйю: Аки Тоёсаки

 — Известный детектив, который часто раскрывает преступления, не выходя из своего дома, через компьютер, с помощью веб-камер. У него есть дочь — Риэ, известная своей честностью (пример - сдать своего отца во время публичного процесса).
 Сэйю: Синъитиро Мики

 — Искусственный интеллект, который может существовать в различных совместимых системах. После того, как была участником дела об убийстве, присоединяется к Синдзюро и Инге. Она часто обитает в одном из двух тел, робота, в форме девушки или небольшой мягкой игрушки панды. Имеет доступ к различным системам безопасности.

 — Дочь Ринроку Кайсё. Красивая, весьма упрямая девушка. Ей не нравится, когда её отец скрывает заговоры и проявляет интерес к Синдзюро.
 Сэйю: Нодзоми Ямамото

 — Бэттэно имеет бледную кожу, длинные белые волосы и коричневато-чёрные глаза. Часть её волос коричневого цвета собраны в пучки с каждой стороны головы, в то время как остальные распущены. Её настоящая форма — огромный белый кролик c бледными глазами и меткой на каждом глазу. Бэттэно путают с богиней из-за её особой способности порождать иллюзии, неотличимые от реальности в том случае, если человек слышит и видит её Хозяина. Бэттэно не всемогуща - она не может представить живого человека мертвым и не может создать иллюзию того, кого человек видит прямо сейчас.

 — Детектив-прокурор, который хладнокровно и грубо относится к Синдзюро.
 Сэйю: Такако Хонда

 — Директор Бюро общественной безопасности и части городского департамента полиции.
 Сэйю: Мию Ирино

Список серий

Манга-адаптации 
Параллельно с аниме было выпущено 2 манги. «UN-GO: Haisen Tantei Yuuki Shinjuurou» является манга-адаптацией аниме, которую рисует J-ta Yamada, а «UN-GO: Inga-ron» рассказывает о первой встрече Инги и Синдзюро, и о их первом деле.

Отзывы и критика 
По мнению рецензента сайта japanator.com Джеффа Чуанга (Jeff Chuang) положительным моментом сериала является тот факт, что в качестве детектива здесь выступает взрослый человек, а не ребёнок, как, например, Эдогава Конан в Detective Conan или Викторика в Gosick.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Bones
NoitaminA
Юн Кога